Highfields bezeichnet:

Orte in England:
Highfields (Cambridgeshire)
Highfields (Derbyshire)
Highfields (Essex) 
Highfields (Gloucestershire)
Highfields (Leicestershire), ein Ortsteil von Leicester
Highfields (Northumberland)
Highfields (Staffordshire)
Highfields (South Yorkshire)
Highfields (West Yorkshire)

Orte in Australien:
Highfields (New South Wales)
Highfields (Queensland)

ein Haus:
Highfields (Buerton), in Cheshire, England

Siehe auch:
 Highfield